Витос может означать:

  —— село в Греции.
 Витос, Винценты (1874—1945) — польский политик.